Штатслига 1963/1964 () — 53-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 31 августа 1963 года и закончился 21 июня 1964 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1963/1964 на rsssf.com 
 Сезон 1963/1964 на сайте austriasoccer.at 

1963/1964
Спорт в Австрии в 1963 году
Спорт в Австрии в 1964 году
Австрия
Австрия